Barbas de viejo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Clematis dioica.
 El nombre común de la planta Urospermum picroides.